Koziki ist ein polnischer Ortsname:
 Koziki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1935 Kozycken, 1935 bis 1945 Selmenthöhe, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Koziki (Ostrów Mazowiecka), Ort im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien
 Koziki (Śniadowo), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: Koziki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Majdan, Koziki-Olszyny